Mike ou Michael Marsh peut désigner :
 Mike Marsh (né en 1969), ancien footballeur anglais ;
 Michael Marsh (1967-), athlète américain.